Бессон — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.

Прізвище 

 Бенно Бессон (1922—2006) — швейцарський і німецький актор та театральний режисер.
  (1530— до 1572) — французький математик, інженер та винахідник.
 Люк Бессон ( 1959) — французький кінорежисер, сценарист і кінопродюсер.
 Патрік Бессон ( 1956) — французький письменник і журналіст.
  ( 1967) — французький письменник.

Жінки
 Колетт Бессон (1946—2005) — французька спортсменка.